Њубери има више значења:
 Њубери (Уједињено Краљевство)
 Округ Њубери (Јужна Каролина)
 Њубери (Вермонт)
 Њубери (Флорида)
 Њубери (Јужна Каролина)
 Њубери (Индијана)
 Њубери (Мичиген)
 Њубери (Онтарио)